Jeanne Duval (~1820-~1860), muse du poète français Charles Baudelaire ;
 Jeanne Duval (1921-2010), syndicaliste et féministe québécoise.